La cuadragésima cuarta edición de  Miss Universo se llevó a cabo en el Windhoek Country Club Resort, Windhoek, Namibia el 12 de mayo de 1995. Al final del evento, Sushmita Sen, Miss Universo 1994 de India, coronó a su sucesora Chelsi Smith de Estados Unidos.

Resultados

Orden de clasificación

Jurado 

Las siguientes personalidades, se encargaron de decidir la noche final a la ganadora.

 Ann Magnuson: actriz y cantante estadounidense  
 Zakes Mokae: actor sudafricano 
 Lucero: actriz y cantante mexicana 
 Dan McVicar: actor estadounidense
 Natasha Alexandrovna: activista y estrella pop rusa 
 Phil Gallo: escritor de espectáculos estadounidense
 Vanessa Bell Calloway: actriz estadounidense 
 Peter Kwong: actor y activista estadounidense
 Irene Sáez: Miss Universo 1981 venezolana y alcaldesa de Chacao, en Venezuela 
 Freddy Taylor: actor y cantante estadounidense

Puntajes en Competencia Final 

 Ganadora 
 1a Finalista
 2a Finalista 
 Top 6 
 Top 10 
(#) Posición en cada ronda de competencia

Premios Especiales 
 Simpatía:  Toyin Enitan Raji 
 Fotogénica:  Petra Hultgren 
 Miss Clairol Herbal Essencía:  Susanty Manuhutu   
 Mejor Cabellera:  Paola Dellepiane Gianotti   
 Traje Nacional:  María Reyes Vázquez 
 Jantzen Mejor en traje de Baño:  Chelsi Smith

Trivia 
 Además de los premios entregados a la ganadora, también recibiría la replica de un elefante pequeño.
 Por primera vez ninguna delegada de Europa logra colocarse en semifinales.
 Chelsi Smith es la segunda Miss Universo de color elegida. La última había sido en 1977.
 Por primera vez en veinte años El Salvador vuelve a colocarse en semifinales.
 La puntuación más alta en la ronda de entrevistas fue obtenida por Eleonora Carrillo de El Salvador, sin embargo las puntuaciones en traje de baño y de noche, la ubicaron en la octava posición al final.
 Por primera vez, 8 de las 10 semifinalistas fueron de América y el Caribe.

Delegadas 

  - Ilka Endres  
  - Marie-Denise Herrlein
  - Jacqueline Shooter
  - Shammine Tenika Lindsay
  - Deborah Wade
  - Sandra Rivero Zimmermann
  Bonaire - Donna Landwier
  - Renata Aparecida Bessa Soares ... 1ª Finalista Mejor Traje Nacional
  - Boiana Dimitrova
  - Lana Buchberger
  - Paola Falcone Basigalupo
  - Clara Davina Rainbow
  - Tatiana Leonor Castro Abuchaibe
  - Han Sungjoo
  - Beatriz Alejandra Alvarado Mejía  
  - Maruschka Jansen
  - Tina Dam  
  - Radmila Pandzic Arapov  
  - Nadia Ezz
  - Eleonora Beatrice Carrillo Alamanni 
  - Nikoleta Meszarosova
  - María Reyes Vázquez ... Mejor Traje Nacional
  - Chelsi Pearl Smith ... Jantzen Mejor en traje de baño
  - Enel Eha
  - Joanne Zapanta Santos 
  - Heli Pirhonen
  - Corinne Lauret 
  - Sarah-Jane Southwick
  - Helen Papeannou
  - Alia Tui Stevens  
  - Indira Lili Chinchilla Paz  
  Hong Kong - Halina Tam Siu-Wan  
  - Andrea Harsanyi
  - Manpreet Brar
  - Susanty Manuhutu
  - Anna Maria McCarthy  
  - Margret Skuladóttir Sigurz  
  - Anita Lilly Bush 
  - Tarita Brown
  - Karah Kirschenheiter
 - Elaine Patricia Henry

  - Kim Marie Ann Boschulte
  - Yana Kalman
  - Alessandra Meloni
  - Justine Willoughby
  - Narumi Saeki
  - Josephine Wanjiku Mbatia  
  - Suziela Binte Azrai 
  - Sonia Massa
  - Marie Priscilla Mardaymootoo  
  - Luz María Zetina Lugo
  - Patricia Burt
  - Linda Asalia Clerk Castillo
  - Toyin Enitan Raji ... Miss Simpatía
  - Lena Sandvik
  - Shelley Jeannine Edwards
  - Chantal Van Woensel
  - Michelle Jeanette Sage Navarrete 
  - Bettina Rosemary Barboza Caffarena  
  - Paola Dellepiane Gianotti ... Mejor Cabellera
  - Magdalena Pecikiewicz
  - Adriana Iría
  - Desirée Lowry Rodríguez
  - Eva Kotulanova
  - Cándida Lara Betances
  - Monika Grosu
  - Yulia Alekseeva  
  - Maria Payet
  - Tun Neesa Abdullah
  - Shivani Vasagam  
  - Augustine Masilela
  - Petra Hultgren ... Miss Fotogénica
  - Sarah Briguet  
  - Liao Chia-Yi
  - Phavadee Vichienrat
  - Arlene Peterkin
  - Sharleen Rochelle Grant 
  - Gamze Saygi
  - Irina Ivoanova Victorovna Chernomaz
  - Sandra Znidaric
  Venezuela - Denyse del Carmen Floreano Camargo
  Zambia - Luo Trica Punabantu  ... 2ª Finalista Mejor traje Nacional

        

        

 Se retiró:  - Cecilia Gagliano

Puntajes Preliminares

Referencias

Enlaces externos 
 Miss Universe official website

Namibia en 1995
Concursos de belleza en 1995
1995